Макнери има више значења:
 Макнери (Аризона)
 Макнери (Луизијана)